Unter Examensarbeit wird eine wissenschaftliche Arbeit verstanden, die in den meisten Studiengängen Voraussetzung für den Abschluss eines Hochschulstudiums ist. Je nach Studiengang gibt es dabei unterschiedliche Varianten:

 Bachelorarbeit in Bachelorstudiengängen
 Masterarbeit in Masterstudiengängen
 Staatsexamensarbeit in Studiengängen, die mit einem Staatsexamen abschließen

 Diplomarbeit in Diplomstudiengängen
 Magisterarbeit in Magisterstudiengängen

Siehe auch 
 Studienabschlussarbeit
 Doktorarbeit

Laufbahnschrift